Porpidiaceae är en familj av lavar. Porpidiaceae ingår i ordningen Lecideales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Porpidiaceae